Вальцово — название населённых пунктов:

Россия 
 Вальцово — деревня в Каширском районе Московской области.
 Вальцово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Вальцово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Вальцово — деревня в Угличском районе Ярославской области.